sole – grupa związków chemicznych
 sole amonowe
 sole mineralne
 sole potasowe
 sole trzeźwiące – środek stosowany przy omdleniach i zasłabnięciach

Nazwy niektórych soli 
 sól AH
 sól czerwona
 sól diazoniowa
 sól drogowa – sól stosowana do odśnieżania dróg
 sól emska – środek o działaniu wykrztuśnym i alkalizującym, stosowany w medycynie
 sól fizjologiczna
 sól Frémy’ego
 sól gorzka
 sól himalajska
 sól kamienna – skała osadowa
 sól Mohra
 sól morska
 sól kuchenna – potoczna nazwa chlorku sodu
 sól potasowa
 sól Seignette'a
 sól sodowa monenzyny
 sól szczawikowa
 sól uwodniona
 sól warzona – oczyszczona sól kamienna
 sól wędzona
 sól wypadowa
 sól z Rochelle
 sól żółta

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3

 Sól – wieś w woj. lubelskim, w pow. biłgorajskim, w gminie Biłgoraj
 Sól – kolonia w woj. lubelskim, w pow. biłgorajskim, w gminie Biłgoraj
 Sól – wieś w woj. śląskim, w pow. żywieckim, w gminie Rajcza

Inne 
 Nowa Sól – gmina wiejska w województwie lubuskim, w powiecie nowosolskim
 Sól ziemi czarnej – film
 Stara Sól – miasto na Ukrainie
 sól w kryptologii – losowo generowana wartość

Zobacz też 
 Nowa Sól, Sól-Kiczpora, Sólca

id:Garam
nl:Zout